

Техніка

Загальна термінологія 
 Мере́жа () — об'єднання однорідних об'єктів, яке приносить правила поведінки всередині (між її членами) і ззовні мережі (до одиниці мережі або до сукупності), вимагає правил використання одиниць мережі та всієї мережі; однорідність членів мережі дає можливість оперувати кожним з них однобічним чином; об'єднання — дає можливість оперувати мережею як одним цільним об'єктом. Мережі можуть бути членами загальнішої мережі, утворюючи таким чином ієрархію.
 Мере́жа — сукупність яких-небудь шляхів, ліній зв'язку, каналів і т. ін., розташованих на певній території.

Енергетика 
 Групова мережа — об'єднання електроприймачів з щитком, мережа від щитків і розподільних пристроїв до світильників, штепсельних розеток та інших електроприймачів.
 Мережа живлення — об'єднання розподільного пристрою підстанції, повітряних ліній електропередачі, ввідного пристрою, ввідно-розподільного пристрою, головного розподільного щита.
 Розподільна мережа — об'єднання ввідного пристрою, ввідно-розподільного пристрою, головного розподільного щита, розподільних пристроїв та щитків.

Телекомунікації 
 Телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд.
3) Сукупність однорідних закладів, підприємств і т. ін., розташованих на певній території.
 Мережа поштового зв'язку — сукупність об'єктів поштового зв'язку і поштових маршрутів.

 Торговельна мережа — сукупність торговельних підприємств, що забезпечують рух товарів у сферу кінцевого споживання.
4) Сукупність пристроїв, розташованих на якій-небудь території та пов'язаних однією системою

Комп'ютерна техніка 
 Обчислювальна мережа — обчислювальний комплекс, що включає територіально-розподілену систему комп'ютерів та їх терміналів, з'єднаних у єдину систему.
 Інформаційна мережа — призначена для зберігання інформації і складається з інформаційних систем. На базі комунікаційної мережі може бути побудована група інформаційних мереж. Під інформаційною системою слід розуміти систему, яка є постачальником або споживачем інформації. Іншими словами — об'єкт, здатний здійснювати зберігання, обробку або передачу інформація. До складу інформаційної системи входять: комп'ютери, програми, користувачі і інші складові, призначені для процесу обробки і передачі даних. Надалі інформаційна система, призначена для вирішення завдань користувача, називатиметься — робоча станція (client). Робоча станція в мережі відрізняється від звичайного персонального комп'ютера (ПК) наявністю мережевої карти (мережевого адаптера), каналу для передачі даних і мережевого програмного забезпечення. Інформаційна мережа складається:
 з абонентських і адміністративних систем;
 комунікаційної мережі, що їх з'єднує.
 Мережа інформаційних комплексів — сукупність клонованих інформаційних комплексів.
 Комп'ютерна мережа — об'єднання комп'ютерів та інших пристроїв лініями зв'язку таким чином, що комп'ютери (або їх користувачі) можуть обмінюватись ресурсами один з одним. Ресурсами в цьому випадку можуть бути процесорний час, пам'ять, інформація (дані) тощо.

Знаряддя 
 Мережа — рибальська сітка з великими вічками

Суспільство 
 Соціальна мережа — об'єднання суб'єктів соціуму.

Біологія 

 Метаболічна мережа — сукупність фізичних процесів, які визначають фізіологічні і біохімічні властивості клітини.
 Харчова мережа — харчові відносини груп організмів в угрупованні, де всі живі істоти є об'єктами живлення інших

Водне господарство 
 Водопровідна мережа — система трубопроводів зі спорудами на них для подавання води до місць її споживання.
 Зрошувальна мережа — меліоративна система
 Каналізаційна мережа — система трубопроводів, каналів або лотків і споруд на них для збирання та відведення стічних вод.

Див. також 
 Інфраструктура
 Мережа (фільм, 1995)
 Національна мережа трансферу технологій
 Граф (математика)

Примітки

Джерела 
 

Мережі